Jacques Roche était un journaliste et poète d'Haïti assassiné en juillet 2005.
 Jacques Roche a été le directeur général du Crédit lyonnais de 1974 à 1987.

Voir aussi 
 Jacques Roché (1926 - 2004) était un haut fonctionnaire français.